

Saint 
 Saint-Connan

Prénom 
 Connan Mockasin, musicien de pop psychédélique

Patronyme 
 Alain Connan

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme